

Földrajzi nevek 
Friuli-Venezia Giulia régióban (Olaszország)
 Resia-völgy (Val Resia, Rosajanska Dolina, Rezijanska Dolina, Val Resie): völgy Udine megyében
 Resia (Rezija, Rèsije, Resie, Rèxia): település Udine megyében, a Resia-völgyben
 Resia (folyó): hegyi folyó (torrente) a Resia-völgyben
 réziai nyelv, resiai nyelv (rośajanski langač, rośajanskë lengač, rezijansko narečje): nyelvjárás a Resia-völgyben

Trentino-Dél-Tirol régióban (Olaszország)
 Resia (Curon Venosta): Reschen am See falu olasz neve, Graun im Vinschgau (Curon Venosta) település frakciója Bolzano megyében, a Vinschgau-völgyben
 Passo di Resia: a Reschen-hágó (Reschenpass) olasz neve
 Lago di Resia: a Reschen-tó (Reschensee) olasz neve

Biológia 
 Resia, növénynemzetség a csuporkafélék családjában